Bosna i Hercegovina je od 1993. samostalno na Eurosongu, a od 1961. do 1992. se natjecala u sklopu Jugoslavije.

Predstavnici tadašnje Jugoslavenske radiotelevizije JRT na Euroviziji se pojavljuju od 1961. godine, a Radiotelevizija Sarajevo je na natjecanju od 1964. godine, kada je pobijedio Sabahudin Kurt. Od tada predstavnici Radiotelevizije Sarajevo redovito odlaze na natjecanja, nekada s manje, nekada s više uspjeha.

Tijekom tridesetak godina Jugovizije, tog zajedničkog natjecanja jugoslavenskih RTV, bosanskohercegovačka nacionalna radiotelevizija je slala samo prvu ligu domaćih izvođača, među kojima su bili: Zdravko Čolić, Neda Ukraden, Kemal Monteno, Jasna Gospić, Seid Memić Vajta, Zerina Cokoja, Narcis Vučina, Željko Samardžić, Alma Čardžić, Arnela Konaković, a među grupama: Indexi, Ambasadori i Hari Mata Hari.

U sklopu jugoslavenskog natjecanja, Bosna i Hercegovina se europskoj publici predstavila pet puta na Euroviziji, i to: 1964., 1965., 1973., 1976. i 1981. godine. Posljednja krnja Jugovizija, je održana 1992. bez predstavnika Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Kosova. Na njoj su sudjelovali bosanskohercegovački kandidati poput, Zerine Cokoja, Alme Čardžić i Arnele Konaković, 1992. godine u Beogradu.

Nakon osamostaljenja Bosne i Hercegovine nacionalna radiotelevizija BiH šalje po prvi put vlastite kandidate na eurovizijsko natjecanje 1993. godine. Na prednatjecanju novih zemalja srednje i jugoistočne Europe u Ljubljani BiH dobiva ulaznicu za nastup u Irskoj iste godine, zajedno s predstavnicima Slovenije i Hrvatske. Prvi predstavnik BiH na Euroviziji bio je Muhamed Fazlagić-Fazla, koji je BiH u Millstreetu predstavljao s pjesmom "Sva bol svijeta".

Predstavnici

Glasačka povijest 

BiH je dala najviše bodova sljedećim državama.

BiH je dobila najviše bodova od sljedećih država.

Izvori 

Države na Pjesmi Eurovizije
Bosanskohercegovačka glazba